Gössel bezeichnet:
 Gänseküken, siehe Gänse#Name

Gössel ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian R. Gössel (* 1994), deutscher Schauspieler
 Annemarie Gössel, deutsche Rechtsanwältin und Richterin des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 
 Carl Friedrich Gössel (1723–1793), deutscher Kantor und Komponist
 Ernst Wilhelm Conrad Gössel (1761–1843), vogtländischer Kaufmann und Textilunternehmer
 Johann Heinrich Gössel (1698–1770), deutscher Kantor und Komponist
 Karl Heinz Gössel (1932–2022), deutscher Rechtswissenschaftler
 Peter Gössel (* 1956), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Gösel
 Goessel
 Gößl (Begriffsklärung)